Imap een merknaam voor een intramusculair antipsychotisch medicijn
 Internet Message Access Protocol, een protocol voor het synchroniseren van e-mail
 Information Mapping, een techniek voor documentatie met als doel de documentatie makkelijk begrijpelijk te maken.